Jan Liedgren kan syfta på:

* Jan Liedgren (1909–1995), svensk historiker
 Jan Liedgren (1923–2011), svensk militär
 Jan Liedgren (1938–2009), svensk tandläkare, konstnär och författare